

Cinema 
 Psyco – titolo italiano del film diretto da Alfred Hitchcock del 1960

Editoria 
 Psyco – rivista italiana di fumetti degli anni settanta

Musica 
 Psyco - 20 anni di canzoni – album di Samuele Bersani del 2012
 Psyco – singolo di Samuele Bersani del 2012
 Psyco – singolo di Arisa del 2021
 Psyco – canzone di Cesare Cremonini (2022)

Pagine correlate 
 Psycho (disambigua)